Der Schattenfinanzindex (Financial Secrecy Index, FSI) des Tax Justice Networks listet den potentiellen Schaden der Schattenwirtschaft (Finanzbereich) in 82 Ländern und Hoheitsgebieten auf.

Ermittlung der Werte 
Der Schattenfinanzindex kombiniert qualitative und quantitative Daten, um zu ermitteln, wie groß der Anteil eines Gebiets bzw. Landes an der Schattenfinanzwirtschaft ist. Die beiden Werte sind
 Geheimhaltungswert und
 Anteil des Gebietes bzw. Landes am globalen Markt für grenzüberschreitende Finanzdienstleistung, d. h. globale Gewichtung.

Die Datenbasis sind Gesetze, Regulierungen und internationale Abkommen.

Mithilfe der quantitativen Daten werden die Resultate des Geheimhaltungswerts gewichtet. Damit drückt der nach Ansicht des TJN Schattenfinanzindex die Größe des potentiellen Schadens aus, „der durch Regulierungslücken oder Geheimhaltungspraktiken in einem bestimmten Land/Gebiet entsteht“.

Index-Entwicklung 

Eine Änderung des Indexplatzes lässt nicht direkt auf eine Verbesserung oder Verschlechterung im jeweiligen Land schließen.

Der Index 2015 
Höhere Werte für Geheimhaltung und globale Gewichtung weisen jeweils auf größeres Schadenspotential hin. Je größer der FSI-Wert, desto größer das Schadenspotential eines Ortes, was sich in der Rangliste widerspiegelt.
Der FSI-Wert nennt den potenziellen Schaden.

Die Liste zeigt die ersten 50 Länder.

Legende:
 Gehört zu Großbritannien 
 Commonwealth-Länder, die die höchste Berufungsinstanz bei der britischen Krone belassen haben.

Der Index 2012 
Höhere Werte für Geheimhaltung und globale Gewichtung weisen jeweils auf größeres Schadenspotential hin. Je größer der FSI-Wert, desto größer das Schadenspotential eines Ortes, was sich in der Rangliste widerspiegelt.
Der FSI-Wert nennt den potenziellen Schaden.

Weblinks 
 Webseite zum Schattenfinanzindex (englisch) des Tax Justice Network
 Deutschsprachige Zusammenfassungen des Schattenfinanzindex und Empfehlungen durch das Netzwerk Steuergerechtigkeit

Einzelnachweise 

Steuern und Abgaben
Internationales Steuerrecht
Wirtschaftskriminalität
Transparenzinitiative
Steuerdelikt